The Sweetest Thing (film)
 Sweetest Thing, een nummer van U2